

Défense
Le Israel Aircraft Industries Nesher est une copie de l'avion d'attaque au sol Mirage 5 de Dassault Aviation,

Patronymie
 Avi Nesher est un réalisateur américain d'origine israélienne.

Toponymie
 Nesher est une ville du district de Haïfa en Israël.